Bräuniger ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasija Bräuniger (* 1988), deutsch-russische Schauspielerin und Regisseurin
 Eckart Bräuniger  (* 1971), deutscher Rechtsextremist
 Wanda Bräuniger (1902–1990), deutsche Puppenspielerin, Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Bräuninger